Kampioen (winnaar)
Kampioen (tijdschrift)

Zie ook 
 De kampioen